«Not That Kind» — дебютний студійний альбом американської поп-співачки Анастейші. Реліз відбувся 16 червня 2000 року.

Список композицій 

Примітки
  означає додаткового продюсера
  означає реміксера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Анастейші 

Альбоми Анастейші
Дебютні альбоми 2000